Pica steht für: 
 Pica (Gattung), wissenschaftlicher Name der Vogelgattung Echte Elstern
 Pica-Syndrom, Essstörung, bei der ungenießbare oder widerliche Substanzen gegessen werden
 Pica (Chile), Kommune in der Provinz Iquique (Chile)
 Pica (China), Gemeinde in der Provinz Sichuan (Volksrepublik China)
 OCLC PICA (ehemals Pica), niederländische Firma für Bibliotheksdienstleistungen und Software
 Pica (Schrift), eine Schreibmaschinenschrift
 Pica, typographisches Maß, siehe Schriftgrad#Amerikanischer Punkt

Personen:
 Antonio Pica (1931–2014), spanischer Schauspieler
 Claudio Pica (1926–1987), bekannt als Claudio Villa, italienischer Sänger und Schauspieler
 Giuseppe Pica (1813–1887), italienischer Jurist und Senator
 Pierre Pica (* 1951), französischer Linguist
 Tina Pica (1884–1968), italienische Schauspielerin
 Vittorio Pica (1862–1930), italienischer Kunstkritiker und Schriftsteller
 Pica Künstlername von Pierre Tranchand (* 1953), französischer Comiczeichner

PICA als Abkürzung steht für:
 posterior inferior cerebellar artery, die untere hintere Kleinhirnschlagader, siehe Arteria inferior posterior cerebelli
 Palestine Jewish Colonization Association, Organisation zur Unterstützung der Emigration von Juden aus Russland und osteuropäischen Staaten, siehe Jewish Colonization Association
 Perth Institute of Contemporary Arts, Kulturzentrum im australischen Bundesstaat Western Australia
 Pre-Integrated COF APM, Managementprinzip bei der Entwicklung des Raumlabors Columbus, siehe Columbus (ISS)#Projektmanagement

Siehe auch:
 Pika

Abkürzung